Friedrich Wimmer kan syfta på bland andra:

* Friedrich Wimmer (1803–1868), tysk botaniker och pedagog
 Friedrich Wimmer (1897–1965), österrikisk konsthistoriker, förvaltningsjurist och ämbetsman
 Friedrich Wimmer (född 1932), österrikisk kapellmästare och komponist